Рівз () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Бен Рівз (;  1991) — англійський і північноірландський футболіст, півзахисник.
 Браянт Рівз (;  1973) — американський баскетболіст, центровий.
 Гелен Рівз (;  1980) — британська веслувальниця, олімпійська медалістка (2004).
 Даєн Рівз (;  1956) — американська джазова співачка.
 Джеймі Рівз (;  1962) — колишній ломус, шахтар і професійний реслер.
 Джордж Рівз (, при народженні — Джордж Кіфер Брюер, ; 1914—1959) — американський актор,
 Кіану Рівз (;  1964) — американський актор.
 Кінастон Рівз (, справжнє ім'я: Філіп Артур Рівз, ; 1893—1971) — англійський актор.
 Майкл Рівз (;  1950) — американський письменник-фантаст, сценарист анімаційних фільмів.
 Метт Рівз (;  1966) — американський сценарист, кінорежисер і кінопродюсер.
 Перрі Рівз (;  1970) — американська акторка.
 Рейчел Рівз (;  1979) — британський економіст і політик-лейборист.
 Саманта Рівз (,  1979) — американська тенісистка.
 Стів Рівз (; 1926—2000) — американський культурист та актор.
 Тері Рівз (;  1981) — американська акторка.

Інше 
 3007 Рівз (3007 Reaves) — астероїд головного поясу, відкритий 17 жовтня 1979 року.
 Reeves (автовиробник) — з 1879 року американський виробник агротехніки, парових двигунів та автомобілів.

Див. також 
 Рів (прізвище)

Англійські прізвища